Adri van Es (1913-1994), een Nederlands politicus
Andrée van Es (1953), een Nederlands politica
Anne van Es-van den Hurk (1980), een Nederlands atlete
Ed van Es (1959), een Nederlands waterpolospeler
Hubert van Es (1941-2009), een Nederlands persfotograaf
Jacob van Es (ca. 1596-1666), een Antwerpse schilder
Joost van Es (1968), een Nederlands violist en zanger
Kika van Es (1991), een Nederlands voetbalster
Ronny van Es (1978), een Nederlands voetballer
Sandor van Es (1970), een Nederlands autocoureur
Wim van Es (1934), een Nederlands archeoloog

Personage
Tedje van Es, een typetje van Wim de Bie; zie Jacobse en Van Es